
Termin -{FEO}- ima više značenja.

 Gvožđe(II) oksid
 Vustit, mineralni oblik gvožđe(II) oksida